Министерство национальной безопасности:
 Министерство национальной безопасности Армении — упраздненное министерство в правительстве Армении.
 Министерство национальной безопасности Азербайджанской Республики
 Министерство национальной безопасности Туркменистана
 Министерство национальной безопасности Чехословакии

См. также 
 Министерство безопасности
 Министерство внутренней безопасности (неточный перевод — Министерство национальной безопасности)
 Министерство государственной безопасности
 Министерство общественной безопасности